Santa María del Mar bezeichnet:

 Santa María del Mar (Oaxaca), Ort in Mexiko

 Distrikt Santa María del Mar, Distrikt in Lima

 Santa María del Mar (Asturien), Ort in Spanien
 Santa María del Mar (Santa Cruz de Tenerife), Stadtteil Santa Cruz de Tenerifes
 Santa Maria del Mar (katalanische Schreibweise), Kirchengebäude in Barcelona